Névé ou Neve est un nom propre ou commun qui peut désigner

Nom commun
 Un névé est une plaque de neige qui peut être à l'origine de la formation des glaciers ;
 Névé Garibaldi, un champ de glace en Colombie-Britannique au Canada;

Titre
 Névé est une série de bande dessinée.

Patronyme 

 Éric Névé (1961-2019) producteur français de cinéma ; 
 Rupert Neve (1926-2021), ingénieur britannique fondateur de Neve ; 
 Jef Neve (1977- ), pianiste et compositeur belge.